Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de May » :
 Le régiment de May (1702-1715)
 Le régiment de May (1728-1739)

Homonymie d'unités militaires